Mit der Bezeichnung Medizinische Maske wurde im Beschluss der Bundeskanzlerin und der Länderregierungschefs vom Januar 2021 ein neuer Begriff eingeführt. Gemeint sind damit sowohl sogenannte „OP-Masken“ als auch „Masken der Standards KN95/N95 oder FFP2“. Medizinische Masken werden als Mund-Nasen-Schutz eingesetzt und bieten im Regelfall mehr Schutz als Alltagsmasken.

Einzelnachweise 

Schutzmaske
Medizinische Hygiene
Gesundheitswesen (Deutschland)